Meduza je lahko:

 Meduza (mitologija), pošast iz grške mitologije
 meduza (zoologija), prostoplavajoča življenjska oblika ožigalkarjev
 149 Meduza, asteroid v glavnem asteroidnem pasu

Glej tudi 
 meduzina glava